Fear é um filme pornográfico gay lançado em 2007 produzido pela Titan Media.

O filme foi dirigido por  Brian Mills , tendo vencido o Grabby Awards de 2008 como  Best Specialty Release (Extreme) e Best Videographer (Brian Mills/Paul Wilde) , além de ter sido indicado como Best Packaging e  Best Specialty Release.

Elenco
François Sagat
Tober Brandt
Dirk Jager
Alex Baresi
Dean Flynn
Diesel Washington
C J Madison
Derek Da Silva
Tony BuffRick Van Sant
Lars Svenson
Brody Newport

Filmes pornográficos dos Estados Unidos
Filmes pornográficos de 2009
Filmes pornográficos gays